Пестрогрудый чибис () — вид птиц из семейства ржанковых. Эндемик Эфиопского нагорья.

Описание 
Длина тела около 34 см. Масса двух взвешенных взрослых особей составила 199 и 228 г соответственно. Окрас пепельно-коричневый с жёлтыми усиками (характерными для чибисов) и чёрной макушкой, подбородком и горлом. Верхняя часть тела с зеленоватым оттенком.

Биология 
Диета не описана. Охотятся, быстро перебегая и затем обследуя грунт. Эти птицы очень мобильны в течение дня. Было описано всего одно гнездо.

МСОП присвоил виду охранный статус LC.

Примечания

Ссылки 
 https://www.hbw.com/species/spot-breasted-lapwing-vanellus-melanocephalus

Ржанковые
Птицы Африки
Животные, описанные в 1845 году